Новый — посёлок в Ковровском районе Владимирской области России, центр Новосельского сельского поселения.

География 
Посёлок расположен в 9 км к югу от Коврова.

История 
В 1966 году посёлок центральной усадьбы совхоза «Ковровский» Великовского сельсовета был переименован в посёлок Новый. В 1969 году центр Великовского сельсовета был перенесен в посёлок Новый, в 1972 году сельсовет переименован в Новосельский. С 2005 года посёлок является центром Новосельского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
В посёлке расположены Новопоселковская средняя общеобразовательная школа, детский сад №4 "Колосок", фельдшерско-акушерский пункт, отделение федеральной почтовой связи, участковый пункт полиции.

Примечания

Ссылки 
 Интернет-энциклопедия "Виртуальный город Владимир"

Населённые пункты Ковровского района